El nap (Brassica rapa subsp. rapa) 
 Nap silvestre (Brassica rapa)
 Nap-i-col, nap rodó o napís (Brassica rapa subsp. campestris)
 Rel de l'escurçonera de nap o salsifís (Scorzonera hispanica) 
 Nap de bou, nap de bestiar o colza (Brassica napus) 
 Nap bord o repunxó (Campanula rapunculus) 
 Nap del diable o nap coent (Bryonia cretica) 
 Naps de soldat (Beta macrocarpa)